

Тимоніно — присілок, Ком'янське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область
 Тимоніно — присілок, Ростиловське сільське поселення, Грязовецький район, Вологодська область